Септарії (анатомія)
 Септарії (геологія)